Андрей Алексеевич Сорокин:
 Сорокин, Андрей Алексеевич (1905—1944) — Герой Советского Союза.
 Сорокин, Андрей Алексеевич (род. 1996) — российский футболист.